Gaia DR3 4373465352415301632 (Gaia BH1) — двойная система в созвездии Змееносца, состоящая из звезды главной последовательности и кандидата в ближайшие чёрные дыры звёздной массы. Находится на расстоянии 480 пк (1545 св. лет) от Солнечной системы.

Кандидат в чёрные дыры был открыт с помощью космического телескопа Gaia и наземных телескопов Gemini.

Орбитальный период системы составляет 185,6 земных дней, что больше, чем в любой известной двойной системе с чёрной дырой, а эксцентриситет 0,45.

Наблюдаемая звезда-компаньон — ничем не примечательный солнцеподобный жёлтый карлик спектрального класса G массой 0,93 массы Солнца. Масса чёрной дыры оценивается в 9,62 массы Солнца. Масса звезды-прародительницы возрастом несколько миллионов лет, которая позже превратилась в чёрную дыру, по крайней мере в 20 раз превышала массу Солнца.

Примечания

Ссылки 
 El-Badry K. et al. A Sun-like star orbiting a black hole // 14 Sep 2022, arXiv:2209.06833 [astro-ph.SR]
 Войтюк А. Телескоп Gaia отыскал нового кандидата в спящую чёрную дыру в широкой двойной системе // N + 1, 27 сентября 2022

Чёрные дыры звёздной массы
Двойные звёзды